

Fumetto 
 Reginella –  personaggio Disney

Musica 
 Reginella –  canzone napoletana
 Reginella –  album di Mario Abbate del 1973
 Reginella –  album di Consiglia Licciardi del 1990

Onomastica 
 Reginella – diminutivo del nome proprio di persona Regina

Altro 
 Regina reginella – gioco d'infanzia
 Reginella (biologia) – genere del phylum Bryozoa